Preusmjeri Nacrt:RIM-116 Rolling Airframe Missile